Sade Adu, Brits-Nigeriaans zangeres beter bekend als Sade, van de gelijknamige Britse band
Markies de Sade (1740-1814), belangrijk Frans verlichtingsfilosoof
Sade (film), film uit 2000 rond de markies de Sade
Voornaam, van onder meer:
Sade Daal (1988), Surinaams zwemster
Sade (volk), een bevolkingsgroep in Somalië
 Sade (Sertab Erener), album van Sertap Erener